Molekulska formula -{C62H111N11O12}- se može odnositi na:

 Ciklosporin
 NIM811